El Desmonte kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Desmonte, Guanajuato, San Diego de la Unión, 
 El Desmonte, Michoacán de Ocampo, Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar